Paul Rutherford – trombonista britannico
 Paul Rutherford – cantante britannico ed ex membro dei Frankie Goes to Hollywood
 Paul Rutherford – calciatore britannico

Pagine correlate 
 Rutherford